Жаныбек Болотбекович Абиров () — Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

Образование 
2006—2011 Кыргызско-Российский Славянский Университет

Специальность: Конституционное Право

2011—2014 Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики

Специальность: Менеджмент в государственном и местном самоуправлении

Степень: Магистратура

В 2021 году поступил в аспирантуру в Кыргызско-Российский Славянский университет имени Б. Ельцина.

Тренинги, дополнительное образование:

2008—2009 International language school of English, San Francisco, California, USA

Опыт работы 
С 2015-2018 годы – коммерческий директор ОсОО «Восход и Ко»;

С 2016-2021 годы – депутат Бишкекского городского кенеша;

В 2018  году – заместитель председателя постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по бюджету и финансам;

2018-2021 годы – председатель Бишкекского городского кенеша;

29 декабря 2021 года избран депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VII созыва по Ленинскому одномандатному округу № 26.

Женат, воспитывает троих детей.

Основатель Общественного Фонда «Абиров» 
Основная деятельность фонда обучение школьников современным знаниям и развития молодого поколения как лидеров, а также благотворительность.

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
Со инициатор проекта Закона Кыргызской Республики «О волонтерской деятельности»,

Со инициатор проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О гарантийных фондах в Кыргызской Республике».

Открыта общественная приемная для горожан адрес: улица Леваневского 87

Бишкекский городской кенеш 
13 ноября состоялось заседание Президиума  Бишкекского городского кенеша под председательством Жаныбека Абирова.

В работе президиума приняли участие заместитель председателя, лидеры фракций, председатели постоянных комиссий горкенеша, мэр столицы и вице-мэры.

20 ноября состоялась ХХ сессия Бишкекского городского кенеша под председательством Жаныбека Абирова. Повестка] дня сессии состояла из 12 вопросов.

27 марта 2019 года в Мариинском дворце состоялась церемония подписания Меморандума  о взаимопонимании между Бишкекским городским кенешем и Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

Ссылки 
 Биографическая справка  // Sputnik
 Личным примером покажу, что депутаты выполняют обещания! https://kaktus.media/doc/449902_janybek_abirov:_lichnym_primerom_pokajy_chto_depytaty_vypolniaut_obeshaniia.html
 Депутат ЖК подрался с журналистом в ринге https://ru.sputnik.kg/20220406/deputat-zhk-podralsya-s-zhurnalistom-v-ringe-video-1063320574.html
 На стене многоэтажного дома в Бишкеке появится портрет Айтматова https://ru.sputnik.kg/20190504/bishkek-portret-ajtmatov-dom-1044210984.html

Главы муниципальных органов законодательной власти
Выпускники вузов Киргизии
Депутаты Бишкекского городского кенеша
Депутаты Жогорку Кенеша